Келебриан () е елфическа кралица в Средната земя от фантастичния свят на фентъзи-писателя Джон Роналд Руел Толкин. Тя е дъщеря на Келеборн и Галадриел и съпруга на Елронд. Келебриан е майка на Арвен, Еладан и Елрохир. Тя е господарката на Ломидол.

Нейната дата на раждане не се споменава, а първото ѝ появяване в произведенията за Средната земя е в „Недовършени предания“. Там тя и майка ѝ пътуват от Ерегион до Лотиен около 1350 г. от Втората епоха на Средната земя. Сватбата на Келебриан с Елронд се състои през 109 г. от Третата епоха на Средната земя.

През 2509 г. от Третата епоха на Средната земя, по време на пътуване, орките ѝ устройват засада в Мъгливите планини, пленяват я и я измъчват, като я нараняват жестоко. Синовете ѝ я спасяват от орките, а Елронд я излекува, но не след дълго тя избира безсмъртния живот.

Елфи от Средната земя